Sulphur kan syfta på:

Sulphur, Louisiana
Sulphur, Oklahoma

Se även
 Sulphur Bay
 Sulphur Creek
 Sulphur Island
 Sulphur Point
 Sulphur River